

Nom de famille 

 Famille Johnson, famille canadienne.

Personnalités 
  ;
 Abigail Johnson (1962-), femme d'affaires américaine ;
 Acacia Johnson (1990-), photographe, écrivaine et artiste américaine ;
 Ahmed Johnson (1965-), catcheur américain ;
 Aimee Johnson, mathématicienne américaine ;
  ;
 Alaysha Johnson (1996-), athlète américaine ;
  ;
 Alexander Johnson (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Alexz Johnson (1986-), chanteuse, auteur-compositrice et actrice canadienne ;
 Alfred Johnson (1846-1927), pêcheur et navigateur américain ;
 Alissa Johnson (1987-), sauteuse à ski américaine ;
 Allen Johnson (1971-), coureur américain ;
  ;
 Amir Johnson (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Amy Johnson (1903-1941), aviatrice britannique ;
 Anders Johnson (1989-), sauteur à ski américain ;
 Andray Johnson (1961-), acteur américain ;
 Andre Johnson (1981-), joueur américain de football américain ;
 Andreas Johnson (né en 1970), chanteur suédois ;
 Andrew Johnson (1808-1875),  président des États-Unis ;
 Andy Johnson (1981-), footballeur anglais ;
  ;
 Antonia Ax:son Johnson (1943-), entrepreneure suédoise (entreprise Axel Johnson AB) ;
 Arch Johnson (1922-1997), acteur américain ;
 Armon Johnson (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Arte Johnson (1929-2019), acteur et scénariste américain ;
 Ashley Johnson (1986-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
  ;
 Avril Lovelace-Johnson (19?-), juriste ghanéenne ;
 Barbara Crawford Johnson (1925-2005), ingénieure aérospatiale américaine ;
 Béa Johnson (1974-), blogueuse et conférencière française ;
 Belinda Johnson (née en 1967), avocate américaine ;
  ;
  ;
  ;
 Billy Johnson (1952-), joueur américain de football américain ;
 Billy Johnson (pilote automobile) (1986), pilote automobile américain 
  ;
 Boris Johnson (1964-), homme politique britannique ;
 Bradley Johnson (1987-), footballeur anglais ;
 Brandon Johnson (1985-), coureur américain ;
 Brandy Johnson (1973-), gymnaste artistique américaine ;
 Breezy Johnson (1996-), skieuse alpine américaine ;
  ;
 Bryan Stanley Johnson (1933-1973), écrivain britannique ;
 Budd Johnson (1910-1984), saxophoniste américain ;
 Bunk Johnson (1889-1949), trompettiste américain ;
 Butch Johnson (1955-), archer américain ;
  ;
 Carrie Johnson (1988-), épouse de Boris Johnson ;
  ;
 Chaz Johnson (1984-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Chelsea Johnson (1983-), perchiste américaine ;
 Charles S. Johnson (1893-1956), sociologue et universitaire américain ;
 Charlotte Johnson Baker (1855-1937), médecin américain ;
 Chubby Johnson (1903-1974), acteur américain ;
 Clarence Johnson (1910-1990), ingénieur aéronautique américain ;
 Clark Johnson (1954-), acteur et réalisateur américain ;
 Claude Joseph Johnson (1913-1990), pasteur baptiste américain et chanteur de musique gospel ;
 Clemon Johnson (1956-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Corey Johnson (1961-), acteur américain ;
  ;
 Crockett Johnson (1906-1975), auteur de bande dessinée, illustrateur et peintre américain ;
 Dakota Johnson (1989-), actrice et mannequin américaine ;
 Dan Johnson (1979-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Dave Alan Johnson (1955-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
  ;
 DeMarco Johnson (1975-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 DerMarr Johnson (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Dewey Johnson (1939-2018), trompettiste américain ;
 Dewey William Johnson (1899-1941), avocat et homme politique américain du Minnesota ;
 Diana Johnson (1966-), femme politique britannique ;
 Diontae Johnson (1996-), joueur américain de football américain ;
 Don Johnson (1949-), acteur, producteur, réalisateur et chanteur américain ;
 Donald Johnson (1968-), joueur de tennis américain  ; 
 Doris Louise Johnson (1921-1983), enseignante, écrivaine et personnalité politique bahaméenne ;
 Douglas Johnson (1925-2005), historien anglais ;
 Duncan Starr Johnson (1867-1937), botaniste américain ;
 Dustin Johnson (1984-), golfeur américain ;
 Dusty Johnson (1976-), homme politique américain ;
 Dwayne "The Rock" Johnson (1972-), catcheur et acteur américain ;
 Earvin Johnson Jr., dit Magic Johnson (1959-), joueur américain de basket-ball ;
 Edgar Augustus Jerome Johnson (1900-1972), économiste américain ;
 
 Elizabeth Johnson (1721-1800), autrice britannique ;
  ;
 Elliot Johnson (1984-), joueur de basket-ball américain ;
 Emil Richard Johnson (1937-1997), écrivain américain ;
 Enoch L. Johnson (1883-1968), homme politique et mafieux américain ;
  ;
  ;
 Ernest Leonard Johnson (1891-1977), astronome sud-africain ;
 Ervin Johnson (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Estelle Johnson (1988-), joueuse de football américano-camerounaise ;
 Eyvind Johnson (1900-1976), écrivain suédois ;
 Floyd "Candy" Johnson (1922-1981), saxophoniste américain ;
 Frank W. Johnson (1799-1884), militaire américain ;
 Frank Chambliss Johnson (1894-1934), pédiatre américain ;
 Franklin Lenard Johnson (1958-), ancien joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Gavin Johnson (1960-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
  ;
 Gia Johnson (1985-), mannequin britannique ;
 Greg Johnson (1971-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Hall Johnson (1888-1970), musicien américain ;
 Hank Johnson (1954-), homme politique américain ;
  ;
  ;
 Hattie Johnson (1981-), tireuse sportive française ;
  ;
 Henry James Johnson (1924-2008), colonel britannique ;
  ;
 Herschel V. Johnson (1812-1880), gouverneur américain de Géorgie ;
 Holly Johnson (1960-), chanteur britannique, ancien membre du groupe Frankie Goes to Hollywood ;
  ;
  ;
 Hugo Johnson (1908-1983), skipper suédois ;
  ;
  ;
 Jade Johnson-Walker (1995-), joueuse américaine de basket-ball ; 
 JaJuan Johnson (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Jake Johnson (1979-), acteur américain ;
 Jalen Johnson (2001-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Jan Johnson (1950-), perchiste américain ;
  ;
 Jay Jay Johnson (1924-2001), tromboniste de jazz américain ;
 Jeh Johnson (1957-), homme politique américain ;
 Jenna Johnson (1967-), nageuse américaine ;
 Jeri Lynne Johnson (1972-), fondatrice et directrice artistique du Black Pearl Chamber Orchestra, orchestre professionnel de Philadelphie ;
 Jill Johnson (1973-), chanteuse suédoise ;
 Jimmie Johnson (1975-), pilote automobile américain ;
  ;
  ;
  ;
 John Seward Johnson II (1930-2020), sculpteur américain ;
 Johnnie Johnson (1924-2005), pianiste américain ;
 Josephine Winslow Johnson (1910-1990), écrivaine américaine ;
 Joshua J. Johnson (1976-), coureur américain ;
 Joshua Johnson ( 1763-1832), peintre américain ;
 Jotham Johnson (1905-1967), archéologue américain ;
 Joyce Johnson (1935-), écrivain américain ;
 Junior Johnson (1931-2019), pilote américain de NASCAR ;
 Katherine Johnson (1918-2020), physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine ;
 Kathryn Johnson (1967-), joueuse britannique de hockey sur gazon ;
 Kathryn Johnson (1991-), joueuse américaine de rugby à XV ;
 Kathy Johnson (1959-), gymnaste artistique américaine ;
 Kay Johnson (1904-1975), actrice américaine ;
 Keean Johnson (1996-), acteur américain ;
 Keldon Johnson (1999-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Keon Johnson (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Kevin Johnson (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Keyshawn Johnson (1972-), joueur américain de football américain ;
 Kij Johnson (1960-), écrivain américain ;
  ;
 Kirk W. Johnson (19?-), auteur américain du 
  ;
 Laura Johnson (1957-), actrice américaine ;
 Lawrence Alexander Sidney Johnson (1925-1997), botaniste australien ;
 Lawrence Johnson (1974-), perchiste américain ;
 Léon Johnson (1876-1943), tireur sportif français ;
 Leon Johnson (1981-), footballeur grenadien ;
  ;
 Louis A. Johnson (1891-1966), homme politique américain ;
 Louis Johnson (1955-2015), bassiste américain ;
 Louise Johnson (1940-2012), biochimiste et cristallographe britannique ;
 Louise Johnson (1953-), géographe australienne ;
 Luther Johnson Jr. (1939-2022), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Luther Johnson (1934-1976), chanteur et guitariste de blues américain ;
  ;
 Lyndon B. Johnson (1908-1973),  des États-Unis ;
 Lynn-Holly Johnson (1958-), patineuse et actrice américaine ;
 Magic Johnson (1959-), joueur américain de basket-ball ;
 Malvin Gray Johnson (1896-1934), peintre afro-américain ;
 Mamie Johnson (1935-2017), infirmière américaine qui fut joueuse de baseball ;
 Manuel John Johnson (1805-1859), astronome britannique ;
 Manzie Johnson (1906-1971), batteur de jazz américain ;
 Marc Johnson (1953-), bassiste et contrebassiste de jazz américain ;
  ;
 Marques Johnson (1956-), joueur américain de basket-ball ;
 Marsha P. Johnson (1945-1992), travailleuse du sexe américaine et militante du mouvement LGBT ;
  ;
  (1938-1993), chanteur américain ;
  ;
  ;
 Merline Johnson (19?-19?), chanteuse de blues américaine ;
  ;
 Michelle Johnson (1965-), actrice américaine ;
 Molly Johnson (1959-), chanteuse de jazz canadienne ;
 Naomi Johnson, showgirl américaine ;
 Nedra Johnson (1966-), chanteuse féministe et lesbienne afro-américaine ;
 Nathan Johnson (1976-), compositeur américain de musiques de films ;
 Norm Johnson (1932-2016), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Norman Johnson (1930-2017), mathématicien américain (voir solides de Johnson) ;
 Nunnally Johnson (1897-1977), écrivain, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Opha May Johnson (1878-1955), marine américaine ;
 Owen Johnson (1966-), dendrologue britannique ;
 Patrick Johnson (1972-), coureur australien ;
  ;
 Pauline Johnson (1861-1913), écrivain et artiste canadienne ;
 Pauline Johnson (1899-1947), actrice britannique ;
  ;
  ;
 Peter Johnson (1951-), poète américain ;
 Peter Johnson (1937-2016), joueur de rugby à XV australien ;
 Philip Johnson (1906-2005), architecte américain ;
 Phillip E. Johnson (1940-2019), professeur de droit américain ;
 Phyllis Johnson (1886-1967), patineuse artistique britannique ;
 Pierre Marc Johnson (1946-), premier ministre du Québec du 3 au  ;
 Rafer Johnson (1935-2020), athlète américain pratiquant le décathlon ;
 Raymond K. Johnson (1901-1999), directeur de la photographie et réalisateur américain ;
  (1940-2020), contrebassiste et tromboniste américain ;
 Reggie Johnson (1966-), boxeur américain ;
 Rian Johnson (1973-), scénariste et réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Rita Johnson (1913-1965), actrice américaine ;
  ;
 Rocky Johnson (1944-2020), catcheur canadien ;
 Rod Johnson, spécialiste en informatique australien ;
 Rod Johnson (1945-2019), joueur de football anglais ;
  ;
 Rosanna Johnson (1891-1987), la « reine de Moore Street » ;
 Russell Johnson (1924-2014), acteur américain ;
 Ryerson Johnson (1901-1995), écrivain américain ;
  ;
  ;
 Sandra Ablamba Johnson (1980-), personnalité politique togolaise ;
 Sargent Claude Johnson (1888-1967), peintre, sculpteur et céramiste américain ;
  ;
 Sonia Johnson (1936-), écrivain et militante féministe américaine ;
 Sonia Johnson (1974-), chanteuse de jazz québécoise ;
  ;
  ;
  ;
 Sven Johnson (1899-1986), gymnaste suédois ;
 Syl Johnson (1936-2022), chanteur, guitariste et harmoniciste de blues américain ;
 Terrance Johnson (1982-), joueur de basket-ball américain ;
 Tess Johnson (2000-), skieuse acrobatique américaine ;
  ;
 
  ;
  ;
 Tor Johnson (1903-1971), catcheur et acteur américain ;
 Trevor Johnson (1982-), joueur de hockey sur glace italo-canadien ;
  ;
 Urbain Johnson (1824-1917), homme politique canadien ;
 Uwe Johnson (1934-1984), écrivain allemand ;
 Vickie Johnson (1972-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Vinnie Johnson (1956-), joueur américain professionnel de basket-ball ;
 Walter Johnson (1887-1946), joueur de baseball américain ;
 Wess Johnson (1945-2009), chanteur américano-italien ;
 Wil Johnson (1965-), acteur britannique ;
 Wilfrid Johnson (1885-1965), joueur de crosse britannique ;
 Wilko Johnson (1947-2022), guitariste et chanteur britannique, ancien membre du groupe Dr. Feelgood ;
 William Johnson (1715-1774), diplomate britannique ;
  (1944-), mathématicien américain ;
 William Granger Johnson (1900-1978), dit Tui Johnson, homme d'affaires et homme politique fidjien ;
 Zainab Johnson, actrice américaine.
 Jamie Johnson (1979), cinéaste et héritier de l'entreprise américaine Johnson & Johnson.

Personnages de fiction 
 Avery Johnson, personnage du jeu vidéo Halo ;
 Carl Johnson, protagoniste du jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas ;
 Cave Johnson, personnage du jeu vidéo Portal 2 ;
 Daisy Johnson, personnages de l'univers Marvel ;
 T. J. Johnson, personnage de l'univers Power Rangers.

Entreprises 

 Johnson & Johnson, entreprise pharmaceutique américaine
 S. C. Johnson, entreprise de produits d'entretien américaine
 Johnson Controls, entreprise d'équipements automobiles américaine
 Johnson Outboards, fabricant américain de moteurs marin hors-bord

Toponymes

Canada 
 Johnson, circonscription électorale du Québec ;
 , canton de l'Ontario ;

États-Unis 
 Johnson, dans l'Arkansas ;
 Johnson, dans le Minnesota ;
 , dans le Nebraska ;
 Johnson, dans l'Oklahoma ;
 Johnson, dans le Vermont ;
 , dans le Wisconsin ;
  ;
  ;
 Fort Johnson, dans l'État de New York ;
 Fort Johnson, en Caroline du Sud ;
 Johnson, cours d'eau en Alaska ;
 Lac Johnson, lac en Californie.
 L'île Johnson, île du lac Erié située dans le comté d'Ottawa (Ohio).
 Le Johnson Brook Trail, sentier de randonnée dans le comté de Penobscot, dans le Maine.

Autres 

 (5905) Johnson, astéroïde.
 Centre spatial Lyndon B. Johnson au Texas
 Ron Johnson Records, label britannique
 , destroyer américain de la 
 , cabinets américains et britanniques

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais